Con este nombre se conocen dos obras renacentistas:
El martirio de san Sebastián (Pollaiuolo) de los hermanos Antonio y Piero Pollaiuolo.
El martirio de San Sebastián (El Greco) de El Greco.

Hay además numerosas pinturas en la historia del arte que representan a este santo en el momento de ser martirizado mediante flechas, entre ellas:
 San Sebastián (Botticelli).
 San Sebastián (Mantegna).
 San Sebastián (Rafael).

En música:
 El martirio de San Sebastián (Debussy), obra musical de 1911 del compositor francés Claude Debussy.